Негавон или Онегавон е зера-таркан, служил при българския кан Омуртаг. Негавон произхожда от рода Кубиар. Според възпоменателния каменен надпис на Омуртаг, който е и единственото свидетелство за Негавон, зератарканът се числял към приближените на владетеля, т.н. „хранени хора“. Той се удавя в река Тиса по време на военен поход в Панония (днешна Унгария) през 827 или 829 година.

Съдържание на надписа

Източници 

Българска аристокрация
Първа българска държава
Прабългарски надписи